Sociedade Financeira Internacional (SFI)

Incentiva o setor privado a investir em países em desenvolvimento para diminuir a pobreza e melhorar a condição de vida da população.

A SFI possui sede em Washington, DC e é membro do Grupo Banco Mundial. Seu principal objetivo é o mesmo de todas as instituições do Grupo: melhorar a qualidade de vida das populações dos países-membros em desenvolvimento.
Criada em 1956, a SFI é o mais importante captador de fundos multilateral por seus empréstimos e participação em projetos do setor privado nos países em desenvolvimento através de:
 financiamentos para a realização de projetos do setor privado nos países em desenvolvimento;
 ajuda às empresas privadas dos países em desenvolvimento a mobilizar fundos para os mercados internacionais de capital;
 fornecimento de assistência técnica às empresas e aos governos.

Há 178 países-membros nessa organização, e para participar é necessário ser país-membro do Banco Mundial.

Ligações externas

Site oficial - em árabe, espanhol, francês, inglês, russo, chinês e japonês

Grupo Banco Mundial